«Фокус-покус» () — американский фэнтезийный комедийный фильм 1993 года с Бетт Мидлер, Сарой Джессикой Паркер и Кэти Наджими в главных ролях.

Сюжет 
На Хэллоуин 1693 года сёстры Сандерсон — Винифред, Мэри и Сара — заманили в свою хижину маленькую Эмили Бинкс, чтобы выпить её жизненную силу и стать молодыми. Её брата Текери, который пытался её спасти, они превратили в чёрного кота. Но местные жители схватили ведьм и повесили их. Однако Винифред перед повешением произнесла пророчество-проклятие, согласно которому, если девственник или девственница в ночь Хэллоуина зажжёт свечу с чёрным пламенем в их доме, то ведьмы встанут из могил и выпьют жизненные силы из всех детей в городе, чтобы самим стать вечно молодыми.

300 лет спустя в город переезжает семья Деннисон. Дом сестёр Сандерсон стал музеем, в котором всё осталось, как при их жизни, в том числе и свеча. Старший сын зажигает свечку, а его младшая сестра находит магическую книгу, ради которой ведьмы продали свои души. Огромный чёрный говорящий кот пытается помешать зажечь свечу, но дело сделано, и ведьмы возвращаются. Теперь у них есть время только до рассвета, чтобы вернуть книгу, убить парня, кота и девочку и выпить жизненные силы из всех детей в городе. Поскольку коварным сёстрам суждено воскреснуть через 300 лет после казни за колдовство, им придётся привыкать к современным нравам. Например, зачем летать на метле, если есть пылесос? Делая всякие магические гадости, сёстры Сандерсон так увлекаются этим занятием, что забывают о своём хитром противнике — чёрном коте.

В ролях 
 Бетт Мидлер — Винни Сандерсон
 Сара Джессика Паркер — Сара Сандерсон
 Кэти Наджими — Мэри Сандерсон
 Омри Кац — Макс Деннисон
 Тора Бёрч — Дэни Деннисон (младшая сестра Макса)
 Винесса Шоу — Эллисон
 Шон Мюррей — Текери Бинкс (озвучивание Джейсон Марсден)
 Аманда Шеперд — Эмили Бинкс
 Ларри Бэгби — Эрни
 Тобиаш Элинек — Джей
 Кэтлин Фримен — мисс Олин
 Пенни Маршалл  — камео
 Даг Джонс — Билли Бутчерсон, восставший из могилы

Роль Макса Деннисона первоначально планировалась для Леонардо Ди Каприо, но её получил Омри Кац, поскольку Ди Каприо в это время работал над фильмом «Что гложет Гилберта Грейпа». Роль Мэри Сандерсон предложили Рози О'Доннелл, но позже она сообщила, что отказала, поскольку не хотела выглядеть на экране страшной ведьмой.

Примечания

Ссылки 
 «Фокус» на сайте Filmach
 на filmach

Кинокомедии США
Кинокомедии 1993 года
Фильмы о ведьмах
Диснеевские фильмы
Фильмы о Хэллоуине
Фильмы о кошках
Фильмы о говорящих животных
Семейные фильмы США
Фильмы США в жанре фэнтези
Фильмы на английском языке
Фильмы США 1993 года
Фильмы о гипнозе